Purden bezeichnet:

 Groß Purden, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Purda, Dorf und Gemeinde im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Purden, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Purdka, Dorf in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Purden (Forst), Försterei und Oberförsterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Purda Leśna, Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Purden (Mühle), Mühle im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Zapurdka, Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Purden-See, Binnengewässer im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Purda, See in der Gmina Purda,  Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen;
 Purden Lake Provincial Park, Naturpark in British Columbia, Kanada
 Angus Purden (* 1974), britischer Fernsehmoderator
 Peter Purden, schottischer Fußballspieler